Евге́ний Кузнецо́в:
 Кузнецов, Евгений Александрович (род. 1947) — советский и российский физик.
 Кузнецов, Евгений Андреевич (1931—2011) — советский генерал-лейтенант, художник.
 
 Кузнецов, Евгений Васильевич (1848—?) — русский писатель.
 Кузнецов, Евгений Викторович (род. 1946) — советский футболист, тренер.
 
 Кузнецов, Евгений Власович (в монашестве Анатолий; род. 1930) — епископ РПЦ, архиепископ Керченский, викарий Сурожской епархии.
 Кузнецов, Евгений Евгеньевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 
 Кузнецов, Евгений Михайлович (1900—1958) — советский театровед и критик.
 
 Кузнецов, Евгений Семёнович (1938—2005) — российский политик.